

Patronyme 

 Tito Marzocchi de Bellucci, (1800-1871), artiste peintre, père du peintre : Numa
 Numa Marzocchi de Bellucci, (1846-1930), artiste peintre français, fils du peintre Tito